Fußballwoche steht für:
 Berliner Fußballwoche (1923)
 Neue Fußballwoche (1949)